Мыленки — деревня в Невельском районе Псковской области России. Входит в состав Усть-Долысской волости.

География 
Расположена в 20 км к северу от райцентра, города Невель, и в 1 км к югу от бывшего волостного центра, деревни Трехалёво.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 29 человек.

История 
С января 1995 до апреля 2015 года деревня входила в состав ныне упразднённой Трехалёвской волости.

Примечания 

Населённые пункты Невельского района (Псковская область)